Феофи́л (литературная норма), церковное произношение Фео́фил ( от ) — мужское имя; в переводе с греческого языка — «боголюбивый»:  — «Бог»  +  — «любимый, милый, дорогой, друг, приятель». Во многих европейских языках имя имеет женский аналог. В греческом женский аналог имени Феофил — . В русском языке женский аналог данного имени — Феофи́ла 

Просторечные формы — Фефи́л, Фефе́л, Фефёл.

Известные носители 
 Феофил (I век) — адресат Евангелия от Луки и Деяний святых апостолов.
 Феофил (ок. 803—842) — византийский император.
 Феофил — митрополит Литовский (1317—1330).
 Феофил (? — 1484) — архиепископ Новгородский.

 Феофил II (XVIII век — 1833) — патриарх Александрийский.
 Феофил III (род. 1952) — епископ Иерусалимской православной церкви, патриарх Иерусалимский.

 Феофил из Аданы — церковный служитель, пошедший на сделку с дьяволом для обретения церковной власти.

 Феофил Александрийский — патриарх Александрии (384—412)
 Феофил Антиохийский (? — не ранее 180—181 годов) — раннехристианский апологет II века, епископ Антиохийский.
 Феофил Готский (? — 341 год) — первый епископ готов.
 Феофил Кесарийский (епископ) (X век) — епископ Кесарии Палестинской, упоминается как пособник императора Романа Лакапина в 931 году.
 Феофил Кесарийский (мученик) (IV век) — мученик, память 6 февраля.
 Феофил Кесарийский (святитель) (II век) — епископ Кесарии Палестинской, святитель, память 5 марта.
 Феофил Омучский (ум. 1412) — преподобный Русской православной церкви, основатель Омучской (позднее Феофиловой) пустыни.
 Феофил Плачливый (или Слезоточивый; ум. ок. 1090) — преподобный инок Киево-Печерского монастыря.
 Феофил Эдесский (695—785) — переводчик Гомера с греческого на сирийский язык.

 Феофил (Бендела) (1814—1875) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Буковины и Далмации.
 Феофил (Богоявленский) (1886—1933) — епископ Русской Церкви, епископ Кубанский и Черноморский.
 Феофил (Годебский) (ок. 1680—1756) — униатский епископ Пинско-Туровский, Владимиро-Брестский XVIII века.
 Феофил (Горенковский) (1788—1853) — иеросхимонах Киево-Печерской лавры, Христа ради юродивый.
 Феофил (Игнатович) (1726—1788) — епископ Русской православной церкви, епископ Черниговский и Новгород-Северский.
 Феофил (Ионеску) (1894—1975) — епископ Румынской православной церкви, епископ Севрский.
 Феофил (Надеждин) (ум. 1865) — епископ Русской православной церкви, епископ Самарский и Ставропольский.
 Феофил (Пашковский) (1874—1950) — епископ православной Северо-Американской митрополии, архиепископ Сан-Францисский и митрополит всея Америки и Канады.
 Феофил (Раев) (1737—1811) — епископ Русской православной церкви, епископ Тамбовский и Шацкий.
 Феофил (Татарский) (1767—1830) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический.
 Феофил (Шаронин) (ум. 1868) — монах, блаженный.

Примечания 

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки